Појам Салмон може да се односи на:
 Салмон (Ајдахо), је град у америчкој савезној држави Ајдахо
 Салмон (река), река у САД